Hroar Stjernen, znany również jako Johan Stjernen (ur. 11 lutego 1961) – norweski skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata (1987).

Ojciec Andreasa Stjernena.

W Pucharze Świata skakał od sezonu 1979/1980, gdy zajął 54. miejsce w konkursie w Oslo. Pierwsze punkty zdobył 11 stycznia 1984 w Cortina d’Ampezzo, zajmując 10. pozycję. 6 stycznia 1985 podczas konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen odniósł zwycięstwo. W Pucharze Świata na podium stawał jeszcze czterokrotnie, za każdym razem na drugim jego stopniu. Łącznie w pięciu sezonach zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej PŚ, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 5. miejscu w sezonie 1986/1987.

Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1985 oraz 1987. Indywidualnie na tych pierwszych był 10. na skoczni dużej i 36. na normalnej, a na drugich 4. na skoczni normalnej i 38. na dużej. Drużynowo zawody w 1985 ukończył na 7. miejscu, natomiast w 1987 zdobył srebrny medal. Wystartował również na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 1985, zajmując na nich 19. pozycję.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1985 Seefeld (AUT) – 10. miejsce (duża skocznia), 36. miejsce (normalna skocznia)
 1987 Oberstdorf (RFN) – 38. miejsce (duża skocznia), 4. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1985 Seefeld (AUT) – 7. miejsce
 1987 Oberstdorf (RFN) – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1961
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1987